Список альбомов № 1 в Канаде 2006 года по версии Billboard включает в себя музыкальные альбомы, занимавшие 1 место в хит-параде Top Canadian Albums в 2006 году. Хит-парад составляется при помощи системы сбора и анализа данных о продажах альбомов Nielsen Soundscan.

См. также 
 2006 год в музыке
 Список синглов № 1 в Канаде 2006 года
 Список альбомов № 1 в США в 2006 году

Примечания 

Чарты Billboard 2006 года
Списки альбомов № 1 в Канаде
Канада